Peter Krieger (* 9. prosince 1993, Oakdale, Minnesota) je americký hokejový útočník hrající za tým HC Vítkovice Ridera v Tipsport extralize.

Statistiky

Klubové statistiky 

| 2012/13
| Aberdeen Wings
| NAHL
| 59 || 22 || 32 || 54 || 22
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2013/14
| Waterloo Black Hawks
| USHL
| 60 || 26 || 41 || 67 || 18
| 12 || 2 || 9 || 11 || 14
|- 
| 2014/15
| Univ. of Alaska-Fairbanks
| NCAA
| 33 || 5 || 8 || 13 || 9
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2015/16
| Univ. of Alaska-Fairbanks
| NCAA
| 36 || 4 || 16 || 20 || 8
| — || — || — || — || —
|- 
| 2017/18
| Univ. of Minnesota-Duluth
| NCAA
| 44 || 11 || 19 || 30 || 44
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2018/19
| Univ. of Minnesota-Duluth
| NCAA
| 41 || 9 || 15 || 24 || 41
| — || — || — || — || —
|- 
| 2019/20
| Västerviks IK
| Allsv
| 52 || 12 || 10 || 22 || 48
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2020/21
| Indy Fuel
| ECHL
| 22 || 7 || 10 || 17 || 10
| 3 || 1 || 1 || 2 || 2
|- 
| 2020/21
| Manitoba Moose
| AHL
| 14 || 1 || 6 || 7 || 8
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2021/22
| HKM Zvolen
| SHL
| 41 || 19 || 19 || 38 || 51
| 11 || 5 || 7 || 12 || 35
|- 
| 2022/23
| HC Vítkovice Ridera
| ČHL
|  ||  ||  ||  || 
|  ||  ||  ||  || 
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | NHL celkově
! 223
! 56
! 47
! 103
! 86
! —
! —
! —
! —
! —
|}

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
 

Američtí hokejoví útočníci
Hokejisté United States Hockey League
Hokejisté NCAA
Hokejisté East Coast Hockey League
Hráči Manitoba Moose
Hokejisté HKm Zvolen
Hráči HC Vítkovice
Narození v roce 1993
Narození 9. prosince
Žijící lidé
Muži